Lichtenegger ist der Familienname folgender Personen: 

 Elke Lichtenegger (* 1983), österreichische Hörfunk- und Fernsehmoderatorin, siehe Elke Rock
 Elmar Lichtenegger (* 1974), österreichischer Hürdenläufer und Politiker 
 Erwin Lichtenegger (1928–2004), österreichischer Agrarwissenschaftler
 Fritz Lichtenegger (1900–1975), österreichischer Politiker (HB), Abgeordneter zum Nationalrat
 Hermann Lichtenegger (1900–1984), österreichischer Politiker und Unterstaatssekretär
 Maria Lichtenegger (1906–1923), Selige der römisch-katholischen Kirche
 Sepp Lichtenegger (* 1938), österreichischer Skispringer
 Uschi Lichtenegger (* 1961), österreichische Politikerin
 Vatroslav Lichtenegger (1809–1885), österreichisch-kroatischer Lyriker

Siehe auch:
 Lichtenegg, Lichteneck
 Lichtenecker